Показовое — название населённых пунктов на Украине:
 Показовое — село в Добровеличковском районе Кировоградской области.
 Показовое — село в Миргородском районе Полтавской области.